Stalmach ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Stalmach (1942–2020), polnischer Weitspringer
 Paweł Stalmach (1824–1891), polnischschlesischer Jurist und Nationalaktivist

Siehe auch:

 Stallmach